Maximilian af Baden, også Max af Baden kan henvise til følgende personer:

 Maximilian af Baden (1867-1929) - prins af Baden og Tyske Kejserriges sidste rigskansler
 Maximilian af Baden (født 1933) - familieoverhovede for fyrstehuset Baden siden 1963.